Меріон () — товариш (або зведений брат) Ідоменея; критський лучник, що виніс труп Патрокла
 Меріон ап Константин (430—500) — король Корнубії

Див. також 
 Маріон () — топонім
 Маріон (прізвище) () — прізвище
 Meriones — рід гризунів родини Мишевих